Leopoldplatz steht für:

 Leopoldplatz (Berlin)
 Leopoldplatz (Karlsruhe), Baden-Württemberg
 Leopoldplatz (Pforzheim), Baden-Württemberg
 Leopoldplatz in Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg, siehe Sigmaringen #Leopoldplatz
 U-Bahnhof Leopoldplatz in Berlin